

Patronyme 

 Antonio Rosetti, un compositeur tchèque du  ;
 Constantin Alexandru Rosetti, un militant et homme politique de Valachie, époux de Maria Rosetti ;
 Elena Rosetti, une princesse consort de Valachie et de Moldavie, puis de Roumanie au , membre de la famille Rosetti ;
 Maria Rosetti, une militante et journaliste, épouse de Constantin Alexandru Rosetti ;
 Roberto Rosetti, un arbitre de football italien ;    
 Theodor Rosetti (1837-1923), écrivain et homme politique roumain.

 la famille Rosetti, gréco-roumaine.

Toponyme 
 La place Rosetti est une place de Bucarest, nommée en l'honneur de Constantin Alexandru Rosetti.

Notes et références